Plusieurs sanctuaires de l’Église catholique sont nommés sanctuaire Notre-Dame-du-Mont-Carmel en référence à Notre-Dame du Mont-Carmel :
 le sanctuaire national Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Bogota en Colombie ;
 le sanctuaire national Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Maipú au Chili, également basilique, appelé localement le  ;
 le sanctuaire national Notre-Dame-du-Mont-Carmel de  dans la ville de Port Phillip, sise dans le Grand Melbourne en Australie ;
 le sanctuaire national Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Middletown dans le comté d’Orange de l’État de New York aux États-Unis ;
 le sanctuaire national Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Quezon aux Philippines.

Voir aussi 

 Le  de Faversham au Royaume-Uni se trouve dans l’église Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
 
 
 
 
 Liste des sanctuaires nationaux